

Верхня Талиця — присілок, Воткінський район, Удмуртія
 Верхня Талиця — село, Очорський міський округ, Пермський край

Див. також 
 Талиця